Ел Веинтисинко има више значења:

 Ел Веинтисинко (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Веинтисинко (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Веинтисинко, Ел Топете (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Веинтисинко (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Веинтисинко (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Веинтисинко (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику